Пётр Губонин: Губонин, Пётр Ионович (1825—1894) — русский купец, строитель железных дорог, промышленник и меценат.
 Губонин, Пётр Николаевич — Георгиевский кавалер; мичман; 23 февраля 1904.